Col du Hundsruck, onderdeel van de Route Joffre (Vogezen)
 Hunsrück (in Duitsland tussen Rijn en Moezel)